Фоногра́мма:

 Фонограмма — запись, сохранённая на звуковом носителе.
 Исполнение под фонограмму
 Минус-фонограмма
 Фонограмма — графема, соответствующая фонеме или комбинации фонем.

См. также 
 «Фонограмма страсти» — российский кинофильм.